Borowczyk est un patronyme porté notamment par :

 Julien Borowczyk (né en 1979), homme politique français ;
 Walerian Borowczyk (1923-2006), cinéaste et plasticien polonais.